O Estádio Vicente de Paula Penido, mas conhecido como Penidão é um estádio de futebol brasileiro localizado na cidade de Aparecida, é de propriedade do Aparecida Esporte Clube. Tem capacidade exatamente para 5.000 torcedores.

História 
Em 1965 nascia o Aparecida Futebol Clube, começando a disputar algumas competições profissionais, a partir de 1967 começou a Série A3, e depois disputou a Série A2 de 1982, onde ficou até 1987. Em 1988 acabou sendo rebaixado para a Série A3 e começou a terminar suas atividades no futebol profissional. Na década de 1990 foi criada a Copa Vale que foi disputada por todos os times da região do Vale do Paraíba onde em sua primeira edição o Aparecida foi finalista enfrentando o time do São José. A primeira partida aconteceu no Penidão onde foi derrotado por 1x0 e a segunda partida ocorreu no Estádio Martins Pereira em São José dos Campos, onde foi derrotado novamente por 1x0 e acabou sendo vice campeão. Márcio Heleno foi o principal atacante do Aparecida, falecido em 2014, onde hoje atualmente é considerado ídolo do clube.

Vicente Paula Penido
Aparecida (São Paulo)